De Segunda Liga 2003–2004 was de 14de editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga de Honra 2003/2004. Het ging van start op 17 augustus 2003 en eindigde op 9 mei 2004. Portimonense ontsnapte aan degradatie, omdat het als zesde geëindigde Salgueiros om financiële redenen een divisie werd teruggezet.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2003/04

Portugal 2
2004